Oprócz wymienionych powyżej imprez cyklicznych w Świnoujściu organizowanych jest szereg mniejszych: przedstawienia teatralne, koncerty, wystawy, turnieje piłki siatkowej, plażowej, tenisa ziemnego, piłki nożnej, oraz inne imprezy sportowe.

Przypisy 

Kultura w Świnoujściu
Świnoujście
Świnoujście